Эрик Шмитт (; ) — старший корреспондент газеты The New York Times, занимающийся вопросами национальной безопасности.

Ранний период жизни и образование 
Родился 2 ноября 1959 года в Миннеаполисе, штат Миннесота, США, и вырос в области залива Сан-Франциско. В 1982 году получил степень бакалавра искусств в области международных отношений (политология и развитие третьего мира) в . В 1991 году посещал программу Гарвардского университета.

Карьера 
С сентября 1982 по сентябрь 1983 год работал в  репортёром, освещал образование в Кенневике, Вашингтон.

В 1983 году стал репортёром газеты The New York Times (NYT). С 1983 по 1984 год также был клерком Джеймса Рестона, который на тот период был старшим колумнистом.

С мая 1990 по февраль 1996 и с 11 сентября 2001 по 2006 год Шмитт работал корреспондентом NYT в Пентагоне. С 1996 по 2001 год работал национальным корреспондентом, освещал Конгресс США и иммиграцию.

Был в составе групп журналистов NYT, которые получили  Пулитцеровские премии в 1999, 2009, 2017 и 2022 годах.

В 2011 году была опубликована книга , которую Шмитт написал вместе с Томом Шанкером.

Примечания 

Выпускники Колледжа Уильямса
Родившиеся в 1959 году
Википедия:Биографии современников
Журналисты The New York Times
Журналисты США